Jan Sundström, född 1971, tidigare ordförande i Sveriges Unga Katoliker, fotograf, jordenruntresare och en synthmusikfantast.

Sundström har varit verksam inom olika organisationer med anknytning till Stockholms katolska stift.

Han är känd som den första miljonvinnaren under 40 i Postkodmiljonären.

Tidigare styrelseuppdrag 
Sveriges Kristna Råd (suppleant 1993-95)
Sveriges Unga Katoliker (ordförande för Stockholmsdistriktet 1993-1995)
Sveriges Unga Katoliker (ordförande 1995-1998)
FIMCAP (delegat för SUK 1996-1998)
Caritas Sverige (ledamot ca 1996-2000)
Justitia & Pax (ledamot ca 2000- )

Andra prestationer 
 Stormästare i Jeopardy! (november 2005)
 4:e miljonvinnaren i Postkodmiljonären (december 2010)

Referenser

Externa länkar 
 Expedition till Sahara 1999

Personligheter inom romersk-katolska kyrkan i Sverige
Svenska journalister under 2000-talet
Svenska fotografer under 2000-talet
Födda 1971
Män
Levande personer